Az 1948–1949-es magyar női nagypályás kézilabda-bajnokság a huszonkettedik női nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

Névváltozások:
Több békéscsabai csapat (Előre, AK, Textiles) egyesült Békéscsabai SZSE néven.
A Drasche SE új neve MÉMOSZ Drasche lett.
A Békéscsabai MÁV új neve Békéscsabai VSE lett.
A Szentgotthárdi Lendület új neve Szentgotthárdi DSE lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Terembajnokság 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Népsport 1949.06.21. (tabella) 1949.03.01. (terem)

N1948
Magyarno~inagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarno~inagypalyaskezilabdabajnoksag